Лос Патиос има више значења:

 Лос Патиос (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Патиос (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Патиос, Ла Пуерта Вијеха (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Патиос (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Патиос (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику